«Невозвращенец» — советский художественный фильм 1991 года по одноимённой повести Александра Кабакова. Фильм оказался пророческим — его премьера состоялась по Ленинградскому телевидению 20 августа 1991 года. Показ фильма препровождался комментариями режиссёра Сергея Снежкина и его коллеги Владимира Бортко.

Сюжет фильма во многом пересекался с событиями, происходящими в стране.

В 1999 и 2000 годах (оба раза — 19 августа) фильм демонстрировался на канале «ТНТ», принадлежащем в ту пору медиа-холдингу Владимира Гусинского.

Сюжет 
В руки телерепортера попадает информация о готовящемся государственном перевороте. На свой страх и риск он начинает расследование.

В ролях 
 Юрий Кузнецов — Андрей Корнеев
 Николай Ерёменко-старший — генерал Виктор Андреевич
 Надежда Живодёрова
 Сергей Иванов
 Людмила Дмитриева
 Елена Анисимова
 Эра Зиганшина — Галина Михайловна Григорьева, редактор новостей
 Леонид Кулагин — писатель
 Юрий Оськин — Коля, беженец, брат жены Корнеева
 Наталья Дмитриева — Лена, жена Корнеева
 Павел Иванов — Игорь Васильевич Колыванов, следователь КГБ
 Игорь Ефимов — генерал
 Виктор Аристов — диссидент

Награды и номинации

Премии 
 1991 — Кинофестиваль в Сан-Себастьяне, специальный приз жюри

Номинации 
 1991 — Кинофестиваль в Сан-Себастьяне, «Золотая раковина»

Примечания

Ссылки

См. также 
 Невозвращенцы

Фильмы Сергея Снежкина
Фильмы СССР 1991 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы-драмы СССР
Экранизации произведений Александра Кабакова
Перестройка в культуре и искусстве